Ausrüstung bzw. Equipment steht für:

 bewegliche Sachen, siehe Zubehör
 für die Produktion zugelieferte Bauteile und -gruppen, siehe Zulieferer
 Ausrüstung (Textil), die Veredlung von Textilien oder Garnen
 Ausrüstung (Papier), Prozess des Zuschneidens und Verpackens von Papier
 Militärische Ausrüstung

Siehe auch:
 Persönliche Ausrüstung
 Schutzausrüstung
 Ausstattung